Trzy okręty US Navy otrzymały nazwę USS "Miami", pierwszy z nich został nazwany na cześć doliny Miami położonej w Ohio, dwa następne zostały nazwane imieniem miasta Miami:
Pierwszy "Miami" był kanonierką bocznokołową używaną w czasie wojny secesyjnej
Drugi "Miami" (CL-90) był lekkim krążownikiem, który był w służbie w latach 1943 – 1947.
Trzeci "Miami" (SSN-755) jest okrętem podwodnym typu Los Angeles, który wszedł do służby w 1990 i był w aktywnej służbie w 2007 roku.

Miami